Чун-дон () — южнокорейский топоним, означающий станцию метро

 Чун-дон — станция на Первой (Кёнкин) линии Сеульского метрополитена в городе Пучхон.
 Чун-дон — станция на Второй линии метрополитена Пусана в городе Пусан.

См. также 
 Чун-дон